Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржано је 16. и 18. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Осаке 2007. бранио је Нелсон Евора из Португалије.

Земље учеснице 
Учествовала су 46 такмичара из 33 земље.

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у мушком троскоку пре почетка светског првенства 2009. године.

Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у троскоку пре првенства (15. августа 2009), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2009.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 16. августа 2009. године У 19:00. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 17,15 метара. Норму су прескочили 5 такмичара (КВ), а 7 се у финале пласирало преко резултата (кв).,,,

Финале 
Такмичење је одржано 18. августа 2009. године у 20:00.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2009. на сајту WA
 Резултати у троскоку на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном